Die Communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nièvre in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 17. November 2016 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cosne-Cours-sur-Loire.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes en Donziais,
 Communauté de communes Loire et Vignoble und
 Communauté de communes Loire et Nohain.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Loire Vignobles et Nohain
Gegründet 2016